Hall of Fame Tennis Championships 2014 — 39-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 7 по 13 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николя Маю
 в парном разряде —  Николя Маю и  Эдуар Роже-Васслен

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Джон Изнер (№ 11 в мире на тот момент); американец без особых трудностей добрался до четвертьфинала, но там не смог переиграть соотечественника Джека Сока. Без Джона борьба за титул свелась к матчу второй и третьей ракетки соревнований: Иво Карловича и Ллейтона Хьюитта, где более юный австралиец одержал победу, доказав своё преимущество на тай-брейке решающего сета. Прошлогодний чемпион — Николя Маю — защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале. Сильнейшим несеянным участником чемпионата стал Сэмюэль Грот, единственным из игроков подобного статуса добравшийся до полуфинала.

Парный приз собрал множество равных альянсов и уже к полуфинальной стадии борьба за титул свелась к матчам несеянных команд, где удачливее прочих оказались Крис Гуччоне и всё тот же Ллейтон Хьюитт, в финале взявшие верх над Йонатаном Эрлихом и Радживом Рамом. Первая пара посева — Сантьяго Гонсалес / Скотт Липски — уступила уже на старте. Прошлогодние чемпионы — Николя Маю и Эдуар Роже-Васслен — не защищали свой титул, но Николя принимал участие в соревнованиях (в паре с Сергеем Стаховским) и дошёл до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ллейтон Хьюитт обыграл  Иво Карловича со счётом 6-3, 6-7(4), 7-6(3).
 Хьюитт выигрывает 2-й титул в сезоне и 30-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карлович уступает 3-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Крис Гуччоне /  Ллейтон Хьюитт обыграли  Раджива Рама /  Йонатана Эрлиха со счётом 7-5, 6-4.
 Гуччоне выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хьюитт выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Мировой тур ATP 2014 года
 Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

США
Теннис
Июль 2014 года
2014